Aristide Zogbo (Abidjan, 30 de dezembro de 1981) é um futebolista profissional da Costa do Marfim, goleiro, milita no ES Bingerville.

Carreira 
Zogbo integrou o elenco da Seleção Marfinense de Futebol, na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1981
Naturais de Abidjã
Goleiros da Costa do Marfim
Futebolistas da Costa do Marfim
Futebolistas do Maccabi Netanya
Jogadores da Seleção Marfinense de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010